Le Championnat de squash du British Open masculin 1954 est l'édition 1954 du British Open qui se déroule au Lansdowne Club du 24 au 29 mars 1954. 

Hashim Khan remporte son  titre consécutif en battant son jeune frère Azam Khan en finale.

Têtes de série

Tableaux et résultats 

+ : amateur

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open

masculin 1954
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1954
Sport en mars 1954